Arratille peut désigner :

 le lieu-dit, dans la partie sud-est de la vallée du Marcadau dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Cauterets;

Les lacs :
 le lac d'Arratille (),  
 le lac du col d'Arratille (),  

Les sommets :
 le Grand Pic d'Arratille (), 
 le Petit Pic d'Arratille (), 
 le Pic de la Badète d'Arratille (),

 le vallon d'Arratille

Le col :
le  col d'Arratille (), 

Le ruisseau :
  le Gave d'Arratille.

Homonymie de toponyme